Hymn Indii Jana Gana Mana został napisany oraz skomponowany przez Rabindranatha Tagore’a. 
Po raz pierwszy pieśń Jana Gana Mana zaśpiewano w trakcie Indyjskiego Kongresu Narodowego 27 grudnia 1911 roku. Pierwsza zwrotka została wybrana na hymn narodowy przez Zgromadzenie Narodowe 24 stycznia 1950 roku.

Przypisy 

Symbole narodowe Indii
Indie